{{Инфокутија фудбалски турнир
| име               = Куп Алгарве у фудбалу за жене(Algarve Cup)
| слика             = Estádio do Algarve.jpg
| величина_слике    = 
| опис              = Куп Алгарве
| организатор       = АФК, УЕФА, Конкакаф
| основано          = 
| укинуто           = 
| регија            = 
| број_тимова       = 12
| квалификације_за  =   
| слична_такмичења  = 
| домаћи_куп        = 
| међународни_куп   = 
| првак             =  (5. титула)
| најуспешнији_клуб = 
| најуспешнији_тим  =   (10 титула)
| телевизијске_куће = 
| мото              = 
| веб-сајт          =
| тренутна_сезона   =2022
}}Куп Алгарвеа''' је турнир по позиву за репрезентације у женском фудбалу чији је домаћин Фудбалски савез Португалије (ФПФ). Одржава се сваке године у региону Алгарве у Португаллији од 1994. године, један је од најпрестижнијих и најдуговечнијих међународних фудбалских догађаја за жене и добио је надимак „Мини ФИФА Светско првенство за жене“.

Најуспешнији тимови били су Сједињене Америчке Државе са десет титула, следе Норвешка и Шведска са пет и Немачка са четири титуле. САД су освојиле све своје титуле од 2000. године, укључујући девет у тринаест година од 2003. Кина је освојила куп два пута. САД, Норвешка и Немачка су једине нације које су освојиле и Светско првенство у фудбалу за жене и Куп Алгарвеа.

Куп Алгарвеа, као годишњи догађај на којем учествује већина најбољих светских фудбалских тимова, нема паралеле у мушкој игри, с обзиром да је мање професионалних женских лига, а самим тим и сукоба око распореда. Игра се крајем фебруара или почетком марта, у исто време када и Куп Кипра, Куп Турске за жене, Куп Шибиливс, Куп Арнолда Кларка, Пинатар куп и Турно де Франс.

Формат
Од 2002. до 2014. године позвано је 12 тимова, од којих се осам најбољих такмичило за шампионат. Тимови су подељени у три групе од по четири — А, Б и Ц. Група Ц је додата 2002. како би се тимовима другог ранга пружило искуство у мечу на високом нивоу сваке године. Тимови су прво играли по кругу у оквиру свог круга.

У 2015. години тимови Групе Ц су стекли право на финале, које се сада игра између два најбоља победника група. Ако су тимови изједначени по бодовима, завршне позиције ће бити одређене према следећим критеријумима за изједначење по следећем редоследу:

 број поена добијених у мечевима међу тимовима у питању
 гол разлика у свим утакмицама у групи
 број постигнутих голова у свим утакмицама у групи
 фер-плеј ранг у свим утакмицама у групи
 ФИФА рангирање

Преглед турнира

Земље учеснице

Статистика

Екипе

 Извор:

Индивидуална достигнућа

Референце

Спољашње везе
 Званична страница, FPF.pt (only in Portuguese)
 Algarve Cup on WomensSoccerUnited.com
 Историја турнира на РСССФ-у
 Потпуни резултати и историја
 Резултати утакмица ФПФ – Куп Алгарвеа 1994–2015

 
Фудбал у Европи